Meunasah Teungoh (Meurah Dua), een plaats in Indonesië
Meunasah Teungoh (Pandrah), een plaats in Indonesië
Meunasah Teungoh (Pante Bidari), een plaats in Indonesië
Meunasah Teungoh (Kembang Tanjong), een plaats in Indonesië
Meunasah Teungoh (Simpang Keramat), een plaats in Indonesië
Meunasah Teungoh (Peudada), een plaats in Indonesië
Meunasah Teungoh (Beutong), een plaats in Indonesië
Meunasah Teungoh (Nurussalam), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing